Montecarlo bezeichnet:
 Montecarlo (Toskana), Gemeinde in der Toskana
 Montecarlo (Buenos Aires), Badeort in Argentinien
 Montecarlo (Misiones), Stadt in Argentinien
 Departamento Montecarlo, Verwaltungseinheit in der Provinz Misiones, Argentinien

Siehe auch:
 Monte Carlo (Begriffsklärung)